Planet Energy bezeichnet
 den ehemaligen Namen des Radsport-Teams SpiderTech-C10
 die Tochterfirma Planet energy GmbH des Energieversorgers Greenpeace Energy, siehe Greenpeace Energy#Direkte Beteiligungen